Philosophicum steht für
Philosophieprüfung, Zwischenprüfung (Vorexamen) im Philologiestudium an einer Wissenschaftlichen Hochschule nach dem 6. Semester
Philosophicum Lech, österreichische Gelehrtenkonferenz
Philosophicum (Frankfurt am Main), allgemein: Universitätsgebäude mit den philologischen Fakultäten